

Pessoas
Bas Leinders - um automobilista belga
Bas Rutten - um ex-lutador de MMA e kickboxer
Noël Bas - um ginasta francês

Desambiguações de siglas